Guanyinsi bezeichnet:

 Guanyinsi (Lüeyang) (观音寺镇), Großgemeinde im Kreis Lüeyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Guanyinsi (Taoyuan) (观音寺镇), Großgemeinde im Kreis Taoyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Guanyinsi (Xinzheng) (观音寺镇), Großgemeinde der Stadt Xinzheng in der chinesischen Provinz Henan
 Guanyinsi (Xuyi) (观音寺镇), Großgemeinde im Kreis Xuyi in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Guanyinsi (Lushan) (观音寺乡), Gemeinde im Kreis Lushan in der chinesischen Provinz Henan
 Guanyinsi (Daxing) (观音寺街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Daxing der chinesischen Hauptstadt Peking